

Der Peugeot 607 ist ein Personenkraftwagenmodell des französischen Automobilherstellers Peugeot, das von Februar 2000 bis September 2010 hergestellt wurde. Das Fahrzeug der Oberen Mittelklasse und Flaggschiff des Unternehmens ersetzte den Peugeot 605.

Einführung und Entwicklung 
Der Peugeot 607 wurde im Oktober 1999 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt. Die Zahl „6“ der Baureihe deutet auf den 1934 bei der Vorstellung des Peugeot 601 neuen Reihensechszylindermotor mit 2,2 Liter Hubraum und 44 kW (60 PS) hin, der den 601 angetrieben hatte. Seither ist diese Bezeichnung für die großen Limousinen von Peugeot erhalten geblieben. Gebaut wurde der 607 im Hauptwerk in Sochaux.

Im November 2004 nahm Peugeot eine dezente Modellpflege vor. Die überarbeiteten Modelle besitzen runde Nebelscheinwerfer in der Frontschürze.

Technische Daten 
Der 607 ist frontgetrieben, sein Wendekreis beträgt 12 Meter, der Kraftstofftank fasst 80 Liter. Das Angebot umfasste Benzinmotoren von 2,2 oder 3,0 Liter Hubraum sowie Dieselmotoren mit 2,0, 2,2 oder 2,7 Liter Hubraum. Die mit Dieselmotoren ausgestatteten 607 waren zur Zeit ihrer Einführung weltweit die einzigen Neufahrzeuge mit einem vom Werk eingebauten Rußpartikelfilter. Ab November 2004 wurde der Dieselmotor mit 2,7 Liter Hubraum und sechs Zylindern angeboten. Im Jahr 2008 entfiel der 2,2-Liter-Motor. Ab Februar 2009 war der 607 nur noch mit dem 2,7-l-V6-HDi-Motor erhältlich.

Zulassungszahlen 
Zwischen 2000 und 2010 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 11.600 Peugeot 607 neu zugelassen worden. Mit 3.106 Einheiten war 2001 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Sonstiges 
Der 607 war neben dem Citroën C6 der Dienstwagen der französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac und Nicolas Sarkozy.

Am 22. April 2002 stellte der Rennfahrer Philippe Couesnon in einem leicht modifizierten Peugeot 607 HDi einen Weltrekord auf: in 4888 Stunden hatte er 500.000 Kilometer zurückgelegt.

Der 607 Pescarolo ist ein auf dem Pariser Automobilsalon 2002 vorgestelltes Concept Car mit leicht verändertem Design. Der 294 kW (400 PS) starke Sechszylindermotor wurde vom Team Pescarolo Sport (gegründet von Henri Pescarolo) in der französischen Tourenwagenmeisterschaft gefahren. Das um 25 mm tiefergelegte Fahrzeug hat einen vergrößerten Lufteinlass in der Frontschürze, verbreiterte Kotflügel sowie zwei separate Auspuffrohre. Der 2,35 Tonnen schwere 607 Pescarolo ist mit 245/45R19 auf 19″-Leichtmetallfelgen bereift und beschleunigt in 5,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Seine Spitzengeschwindigkeit beträgt 290 km/h.

Nachfolger 
Im September 2010 endete die Produktion des 607. Als Vorschau auf ein Nachfolgemodell galt zeitweise die Studie Peugeot 908 RC. Letztlich übernahm der im Frühjahr 2011 erschienene 508 zunächst die Rolle des Spitzenmodells der Peugeot-Palette. Daher fiel dieses Mittelklassefahrzeug etwas größer aus als das Vorgängermodell 407.

Im Oktober 2014 wurde auf dem Pariser Autosalon das Konzeptfahrzeug Peugeot Exalt vorgestellt, das laut Le Figaro als „Vorgeschmack“ auf einen neuen Peugeot 608 gilt. Marktbeobachter rechneten für 2017 mit der Einführung des 608. Das Design des Exalt floss schließlich in den seit 2018 gebauten Peugeot 508 II ein.

Einzelnachweise

Weblinks 

 „Der verzweifelte Versuch“: SPIEGEL-Artikel zum Erscheinen des Peugeot 607

607
Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine